Начальник Генерального штабу (Австрія)
 Начальник Генерального штабу (Австро-Угорщина)
 Начальник Генерального штабу (Болгарія)
 Начальник Генерального штабу (Велика Британія)
 Начальник Генерального штабу (Німеччина)
 Начальник Генерального штабу Росії
 Начальник Генерального штабу (Російська імперія)
 Начальник Генерального штабу ЗС СРСР
 Начальник Генерального штабу (Російська Федерація)
 Начальник Генерального штабу (Україна)
 Начальник Генерального штабу (Франція)

Див. також 
 Начальник штабу
 Генеральний штаб
 Начальник штабу Армії США
 Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США
 Голова комітету начальників штабів (Велика Британія)

Начальники штабу